DWJ steht für:
 Deutsche Waldjugend, Jugendorganisation der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
 Deutsches Waffen-Journal, Fachzeitschrift
 Deutsche Wanderjugend
 Diplom-Wirtschaftsjurist, siehe Wirtschaftsjurist

Abkürzung